Точность, может означать:
 Точность — близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины.
 Точность — один из показателей оценки эффективности информационного поиска.
 «Точность» — снайперский комплекс, разработанный «ЦНИИточмаш».

См. также 
 Мнимая точность — ошибка мнения о точности данных, возникающая от представления данных в более точном виде, чем известно об их точности.
 Точка